Vuorinen ist der Familienname folgender Personen:

 Emppu Vuorinen (* 1978), finnischer Gitarrist
 Esa Vuorinen (* 1945), finnischer Kameramann, Drehbuchautor und Hochschullehrer
 Hermanni Vuorinen (* 1985), finnischer Fußballspieler
 Lauri Vuorinen (* 1995), finnischer Skilangläufer